Heßdörfer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Heßdörfer (* 1928), Präsident des bayerischen Landesentschädigungsamtes
 Ludwig Heßdörfer (1894–1988), deutscher Richter und Präsident des Bundesfinanzhofes